Hirsch peut désigner :
 un cervidé en allemand et en yiddish.

Patronyme 

  ;
 Adolf Hirsch (1866-1931), compositeur autrichien ;
 Adolphe Hirsch (1830-1901), astronome suisse ;
 Albert Hirsch (né en 1940), sculpteur français ;
 Alphonse Hirsch (1843-1884), peintre et graveur français ;
 Asher Hirsch Ginsberg dit Ahad Ha'Am (1856-1927), penseur sioniste soviétique d'origine russe ;
 August Hirsch (1817-1894), médecin et universitaire allemand ;
  (1852-1922), ingénieur civil allemand ;
 Auguste Alexandre Hirsch (1833-1912), peintre et lithographe français ;
 Bernard Hirsch (1927-1988), ingénieur, aménageur et urbaniste français, fils de Étienne Hirsch et père de Martin Hirsch ;
 Beth Hirsch (née en 1967), chanteuse et compositrice américaine ; 
 Burkhard Hirsch (1930-2020), homme politique allemand ;
 Charles Hirsch (mort en 1942), éditeur français ;
 Charles-Henry Hirsch (1870-1948), poète, romancier et dramaturge français.
 Corey Hirsch (né en 1972), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Else Hirsch (1899-1942 ou 43), institutrice et résistante allemande ;
 Elisabeth Hirsch (1913-1996), assistante sociale-chef française de l'Œuvre de secours aux enfants (OSE) à Lyon, ayant participé au sauvetage des enfants du camp de Vénissieux. Elle est la sœur du docteur Sigismond Hirsch et de Shatta Simon ;
 Emanuel Hirsch (1888-1972), théologien évangélique allemand ;
 Emmanuel Hirsch (né en 1953), professeur d'éthique français ;
 Émile Hirsch (1832-1904), artiste peintre-verrier français ;
 Emile Hirsch (né en 1985), acteur américain ;
 Ernst Hirsch Ballin (né en 1950), homme politique néerlandais ;
  ;
 Florence Hirsch (née en 1977), journaliste et écrivaine française ;
 Françoise Hirsch (1930-2017), comédienne française, épouse du comédien Alain Mottet (1928-2017) et mère du musicien et comédien Pierre Mottet (1960-2003) ;
 Fred Hirsch, économiste autrichien ;
 Fredy Hirsch (1916-1944), enseignant et un sportif allemand ;
 Georges Hirsch (1895-1974), directeur de scènes français ;
 Georges-François Hirsch (né en 1944), directeur de scènes français, fils du précédent ;
 Gerhard Hirsch (1923-2007), philosophe et journaliste français ;
 Isaac Hirsch Weiss (1815-1905), rabbin, talmudiste et historien de la littérature autrichien ;
 Guy Hirsch (1915-1993), mathématicien belge ;
 Helle Hirsch (1916-1937), résistant allemand au nazisme ;
 Helmut Hirsch (1907-2009), historien allemand ;
 Jean-Raphaël Hirsch (1933-2016), fils du docteur Sigismond Hirsch, chirurgien, résistant français, vice-président des Enfants cachés, président de la commission Solidarité de la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2007 à 2013, président du Comité français pour Yad Vashem ;
 John Hirsch (1930-1989), directeur de théâtre canadien ;
 Jorge Hirsch (né en 1953), professeur de physique américain ;
 Judd Hirsch (né en 1935), acteur américain ;
 Julien Hirsch, architecte ayant participé à la construction de la synagogue de la rue Sainte Isaure et à la restructuration de celle de Neuilly  
 Julien Hirsch (né en 1964), chef opérateur et directeur de la photographie français ;
 Karl Jakob Hirsch (1892-1952), écrivain et peintre allemand ;
 Konrad Hirsch (1900-1924), footballeur suédois ;
 Kurt Hirsch (1906-1986), mathématicien britannique ;
  (né en 1913), journaliste autrichien et adversaire de l'extrême droite ;
 Leo Hirsch (1903-1943), journaliste allemand ;
 Lou Hirsch (né en 1955), acteur américain ;
 Martin Hirsch (né en 1963), haut fonctionnaire français, ancien président d'Emmaüs France et ancien haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté et à la Jeunesse, fils de Bernard Hirsch et petit-fils d'Étienne Hirsch ;
 Maurice de Hirsch (1831-1896), financier et philanthrope allemand ;
 Max Hirsch (1832-1905), éditeur, homme politique et écrivain allemand ;
 Michaël Hirsch (né en 1987), humoriste français ;
 Michel-Léon Hirsch (1907-1989), journaliste et écrivain français ;
 Morris Hirsch (né en 1933), mathématicien américain ;
 Moshe Hirsch (1923-2010), rabbin américain antisioniste de Jérusalem et ancien ministre des Affaires juives de Yasser Arafat ;
 Olivier Hirsch (né en 1964), entraîneur français de basket-ball ;
 Paul Hirsch (1945-), monteur américain ;
 Peter Hirsch (né en 1925), scientifique britannique spécialiste de science des matériaux ;
  ;
 Samson Raphael Hirsch (1808-1888), rabbin allemand, fondateur intellectuel de l'école Torah im Derech Eretz du judaïsme orthodoxe contemporain ;
 Sigismond Hirsch (1906-1990), médecin français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il dirige le secteur de cache d'Auvilard de l'organisation juive clandestine Réseau Sixième-EIF, resistant, déporté, père de Jean-Raphaël Hirsch. Il est le frère de Shatta Simon et d'Elisabeth Hirsch ;
 Tina Hirsch (née en 1943), monteuse de cinéma américaine ;
 Tomás Hirsch (né en 1956), homme politique et entrepreneur chilien ;
 Vladimír Hirsch (né en 1954), compositeur de musique contemporaine et claviériste tchèque.
 Yaël Hirsch (1982-), universitaire et essayiste française, fondatrice du magazine d’actualité culturelle Toute La Culture.

Prénom 
 
 Hirsch Glick

Arts du spectacle 
 Hirsch Production est l'une des sociétés de productions de Claude Berri  de 2003 à 2009.
 Prix John-Hirsch, prix canadien récompensant un metteur en scène de théâtre.
 The Hirsch Effekt, groupe de punk rock allemand.

Variante 
 Jean Hirtzel
 Salomon Hirzel de Saint-Gratien
 Theodor Herzl
 Dagmar Hirtz
 Daniel Hirtz

Voir aussi 
 
 Nephtali

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif